Il singolare del torneo di tennis BH Telecom Indoors 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ernests Gulbis che ha battuto in finale Jan Mertl 4-6, 6-4, 7-62.

Teste di serie 

 Alexander Peya (quarti di finale)
 Ernests Gulbis (Campione)
 Michael Berrer (semifinali)
 Łukasz Kubot (secondo turno)

 Robin Vik (primo turno)
 Roko Karanušić (quarti di finale)
 Kenneth Carlsen (quarti di finale)
 Serhij Stachovs'kyj (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Telecom Indoors 2007